Neoatractosoma är ett släkte av mångfotingar. Neoatractosoma ingår i familjen Neoatractosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Neoatractosoma